Martinus I kan zijn:

Martinus I van Sicilië
Martinus I van Aragón
Paus Martinus I